Натуральне число 759
 759 рік до нашої ери
 759 рік нашої ери